Dulcinea del Toboso es uno de los personajes de la novela Don Quijote de la Mancha.

Dulcinea puede también referirse a:

 Dulcinea, obra de teatro de Gaston Baty estrenada en 1938.
 Dulcinea, película dirigida en 1947 por Luis Arroyo.
 Dulcinea, película dirigida en 1963 por Vicente Escrivá.
 Dulcinea, planeta extrasolar a 49 años luz de distancia.
 (571) Dulcinea, asteroide en el cinturón de asteroides.